Marty Archibald Turco, kanadski hokejist, * 13. avgust 1975, Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada.

Turco je člansko kariero začel pri klubu Michigan K-Wings v lgii IHL. Leta 1994 je bil kot skupno 124. izbran na NHL naboru s strani kluba Dallas Stars, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01 in pri katerem je odigral devet sezon. V ligi NHL, kjer je krajši čas ob koncu kariere branil tudi za kluba Chicago Blackhawks in Boston Bruins, je skupno odigral 543 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 41 shutoutov, ter 47 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri shutoute. V odpadli sezoni 2004/05 lige NHL je branil za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, del svoje zadnje sezone 2011/12 pa za Red Bull Salzburg v avstrijski ligi.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na olimpijskem turnirju 2006 ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je leta 2005 z reprezentanco osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Cambridge Winter Hawks
| OJHL
| 93/94
|
| 34
|
|
|
|
|
| 3.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 94/95
|
| 37
|
| 0
| 3
| 3
| 16
| 2.76
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 95/96
|
| 42
|
| 0
| 5
| 5
| 16
| 2.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 96/97
|
| 41
|
| 0
| 3
| 3
| 24
| 2.27
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 97/98
|
| 45
|
| 0
| 4
| 4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 98/99
|
| 54
|
| 0
| 1
| 1
| 21
| 2.61
| .920
|
| 5
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 99/00
|
| 60
|
| 0
| 1
| 1
| 44
| 2.45
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 00/01
|
| 26
|
| 0
| 0
| 0
| 12
| 1.90
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 31
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.09
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 3
| 
|
|
|
|
| 1.81
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
|
| 55
|
| 0
| 3
| 3
| 16
| 1.72
| .932
|
| 12
|
|
|
|
|
| 1.87
| .919
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 73
|
| 0
| 1
| 1
| 32
| 1.98
| .913
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.32
| .849
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.02
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 05/06
|
| 68
|
| 0
| 2
| 2
| 28
| 2.55
| .898
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 2
| 2
| 3.39
| .868
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 06/07
|
| 67
|
| 0
| 4
| 4
| 18
| 2.23
| .910
|
| 7
|
| 0
| 0
| 4
| 4
| 1.30
| .952
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 07/08
|
| 62
|
| 0
| 3
| 3
| 16
| 2.32
| .909
|
| 18
|
| 0
| 2
| 5
| 4
| 2.08
| .922
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 08/09
|
| 74
|
| 0
| 5
| 5
| 18
| 2.81
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 09/10
|
| 53
|
| 
| 
| 
| 
| 2.72
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 10/11
|
| 29
|
| 
| 
| 
| 
| 3.02
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 2.64
| .934
|
| 6
|
|
|
|
|
| 3.16
| .911
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 11/12
|
| 74
|
| 
| 
| 
| 
| 2.81
| .898
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.68
| .855
|}

Viri

 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Dallas Stars)
Hokejisti Michigan K-Wings
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Boston Bruins